Minato-ku steht für:
 Minato-ku (Osaka), einen Stadtbezirk von Osaka
 Minato-ku, einen Bezirk der Präfektur Tokio, siehe Minato (Tokio)